Иван Клементьев:
 Клементьев, Иван Ильич (род. 1960) — советский и латвийский гребец, латвийский политик.
 Клементьев, Иван Степанович (1928—?) — лесозаготовитель, Герой Социалистического Труда.